HSBC Building Hongkong
 HSBC building Shanghai